Михаи́л Ива́нович Росто́вцев:
 Ростовцев, Михаил Иванович (1865—1952) — русский хирург.
 Ростовцев, Михаил Иванович (1870—1952) — русский и американский антиковед.